Der Kanton Héricourt-Ouest war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lure, im Département Haute-Saône und in der Region Franche-Comté. Sein Hauptort war Héricourt. Der Kanton Héricourt-Ouest wurde im Jahr 1985 mit der Aufteilung des ehemaligen Kantons Héricourt gebildet.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Hericourtouest
Kanton Hericourt-Ouest
Kanton Hericourt-Ouest